La Serie B 1972-1973 è stata la 41ª edizione del secondo livello del campionato italiano di calcio a girone unico, disputata tra il 17 settembre 1972 e il 17 giugno 1973 e conclusa con la vittoria del , al suo quarto titolo.

Capocannoniere del torneo è stato Fabio Enzo () con 15 reti.

Stagione

Avvenimenti
I verdetti finali del campionato in zona promozione furono decisi con una giornata di anticipo. Il torneo fu vinto dal Genoa che era partito subito in testa alla classifica – alla nona giornata si era assicurato 16 dei 18 punti in palio e aveva già ottenuto la promozione matematica a tre giornate dal termine. Accompagnarono i genoani il  e il , quest'ultimo all'esordio assoluto in massima serie.

Più vivace invece fu la lotta per non retrocedere: ben quattro squadre (di cui due sarebbero retrocesse) conclusero il campionato a pari punti. La differenza reti sancì la caduta in C del , sfavorito da un negativo finale di stagione (quattro punti, ottenuti in altrettanti pareggi, nelle ultime nove gare), e il , alla sua doppia retrocessione. Le due squadre accompagnarono in terza categoria un'altra lombarda, il Lecco, che salutò definitivamente la Serie B.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie A 1973-1974.
      Retrocesso in Serie C 1973-1974.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di parità di punti le squadre erano classificate in base alla differenza reti, eccetto per i posti che assegnavano la promozione, per i quali era previsto uno spareggio.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Individuali

Classifica marcatori

Note

Bibliografia 
 

Calcio nel 1972
Calcio nel 1973
1972